P10 bzw. P 10 steht für:
 HK P10, eine Pistole, die aktuelle Dienstwaffe der meisten Polizeien
 P10 (Protokoll), ein IRC-Protokoll für die Kommunikation der IRC-Server untereinander
 Preußische P 10, Dampflok der DR-Baureihe 39.0-2
 NSU P10, ein PKW-Modell
 Huawei P10, ein Smartphone von Huawei

P-10 steht für:
 den NATO-Codenamen für ein sowjetisches Torpedoboot, siehe P-6-Klasse

P.10 steht für:
 Piaggio P.10

 steht für:
 Papyrus 10

Abkürzung